Comitatul Berkeley sau Berkeley County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Berkeley, statul  -- (Formate SC -- Categorie și format) și
 Comitatul Berkeley, statul  -- (Formate WV -- Categorie și format)

Alte articole similare 

 Berkely (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii